Erdem ist ein turko-mongolischer männlicher Vorname und Familienname, der „Tugend“ oder „Anstand“ bedeutet.

Namensträger

Vorname 

 Erdem Arat (* 1946), türkischer Fußballspieler
 Erdem Ergüney (* 1970), türkischer Film- und Theaterschauspieler
 Erdem Gül (* 1967), türkischer Journalist
 Erdem Gündüz (* 1979), türkischer Tänzer und Choreograf
 Erdem Koçal (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Erdem Moralioğlu (* 1977), kanadischer Modedesigner britisch-türkischer Abstammung
 Erdem Özgenç (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Erdem Şen (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Erdem Türetken (* 1979), türkischer Basketballspieler

Zwischenname 

 Muhittin Erdem Bastürk (* 1991), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Mehmet Erdem Uğurlu (* 1988), türkischer Fußballspieler

Familienname 

 Alparslan Erdem (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Arif Erdem (* 1972), türkischer Fußballspieler
 Barbaros Erdem (* 1966), türkischer Fußballspieler
 Can Erdem (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Eda Erdem Dündar (* 1987), türkische Volleyballspielerin
 Hakan Erdem (* 1995), deutsch-türkischer Futsal- und Fußballspieler
 Hüseyin Erdem (* 1949), kurdischer Schriftsteller
 İsmet Kaya Erdem (* 1928), türkischer Politiker und ehemaliger Präsident der Großen Nationalversammlung der Türkei
 Julian Erdem (* 1984), deutscher Jazzmusiker
 Kâmil Erdem (* 1959), türkischer Jazz- und Weltmusiker
 Mahmut Erdem (* 1963), deutscher Jurist und Landespolitiker (GAL)
 Mehmet Erdem (* 1978), türkischer Popmusiker
 Mülayim Erdem (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Naci Erdem (1931–2022), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Özgen Erdem (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Sunay Erdem (* 1971), türkischer Landschaftsarchitekt und Architekt
 Tayfun Erdem (* 19**), türkisch-deutscher Pianist, Komponist und Sänger

Sonstiges 
 Sinan Erdem Dome, Mehrzweckhalle im Istanbuler Stadtteil Bakırköy

Einzelnachweise 

Familienname
Männlicher Vorname
Türkischer Personenname